Atomwaffenlager steht für:

 Sondermunitionslager der US-Streitkräfte
 Sonderwaffenlager der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland